Bidi peut désigner :

Toponymes

Burkina Faso
 Bidi-Mossi, une commune rurale du département de Koumbri 
 Bidi-Peulh-Thiou, une localité du département de Koumbri 
 Bidi-Peulh-Todiam, une localité du département de Koumbri 
 Bidi-Rimaïbé-Thiou, une localité du département de Koumbri 
 Bidi-Rimaïbé-Todiam, une localité du département de Koumbri 
 Bidi-Silmimossi, une localité du département de Koumbri

Cameroun
 Bidi, une localité de l'Extrême-Nord

Autre 
 Bidî, une cigarette indienne
 BiDi pour Texte bi-directionnel